Quinctius ist der Name folgender Personen:

 Gaius Quinctius Valgus, römischer Beamter in der antiken Stadt Pompeji
 Gaius Quinctius Certus Poblicius Marcellus, römischer Suffektkonsul 120
 Kaeso Quinctius, Sohn des Cincinnatus
 Kaeso Quinctius Claudus, römischer Konsul 271 v. Chr.
 Lucius Quinctius Cincinnatus († 430 v. Chr.), römischer Konsul und Diktator
 Lucius Quinctius Cincinnatus (Konsulartribun 438 v. Chr.), römischer Politiker
 Lucius Quinctius Flamininus, römischer Politiker, Konsul 192 v. Chr.
 Titus Quinctius Capitolinus Barbatus, römischer Feldherr und Politiker
 Titus Quinctius Crispinus († 208 v. Chr.), römischer Konsul 208 v. Chr.
 Titus Quinctius Crispinus Sulpicianus, römischer Konsul 9 v. Chr.
 Titus Quinctius Flamininus († 174 v. Chr.), römischer Politiker und Feldherr
 Titus Quinctius Flamininus, römischer Konsul 150 v. Chr.
 Titus Quinctius Pennus Cincinnatus, römischer Politiker